Johan Richter – ingegnere e inventore svedese
Johan Richter – pittore svedese

Pagine correlate 
Johann Richter